Miejscowości w USA:
 Carl – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Barrow
Gminy w USA:
 Carl (ang. Carl Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Carl (ang. Carl Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McPherson

Zobacz też:
 Karl

ja:カール
zh:卡尔